Belcourt kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Belcourt (kommun), Québec, Abitibi-Témiscamingue,

USA 

 Belcourt (ort), North Dakota, Rolette County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar